Röst kan syfta på 

 Rösten – den akustiska signal som bär upp budskapet i talat språk och som även används i till exempel sång
 Röststyrka –  ett mått på den styrka som en röst upplevs produceras med
 Röstskådespelare – en skådespelare som gör en röst till en rollfigur i en film, en TV-serie, talböcker, i TV-reklam eller datorspel
 Röst (segelfartyg) – en kraftig utbyggnad av bordläggningen mittför varje mast på en segelbåt
 Takröste – en bärande konstruktionen i ett yttertak, se taklag
 Omröstning – ett besluts- eller undersökningssätt som innebär att varje part som deltar har en eller flera röster

  Röst, Houtskär, ö i Åboland, Finland
 Røsts kommun – en kommun i Norge